Магистра́льная у́лица — магистраль в Трусовском районе Астрахани, одна из самых длинных улиц города, также частично проходит через территорию села Солянка Наримановского района. Входит в состав Азиатского маршрута , также является въездом в Астрахань по юго-восточной ветви автомагистрали  «Каспий», завершающим её.

История 
Образована в 1973 году.

Примечания 

Улицы Астрахани